Изото́пы ре́ния — разновидности химического элемента рения, имеющие разное количество нейтронов в ядре.
Известны изотопы рения с массовыми числами от 160 до 194 (количество протонов 75, нейтронов от 85 до 119), и более 20 ядерных изомеров.

Природный рений состоит из смеси двух изотопов:
 185Re (изотопная распространённость 37,4 %), стабилен
 187Re (изотопная распространённость 62,6 %), период полураспада 4,1 лет, что соизмеримо с возрастом Вселенной.

Самым долгоживущим искусственным радиоизотопом является 183Re с периодом полураспада 70 суток, однако ядерный изомер 186mRe имеет период полураспада 200 тыс. лет.

Рений-187 
187Re β-радиоактивен с периодом полураспада 4,1 лет, характеризуется наименьшей энергией бета-распада среди известных радионуклидов (2,6 кэВ).

Радиоизотопное датирование 
Рений-187 является родительским для 187Os. Соотношения изотопного состава 187Os/188Os и 187Re/188Os позволяют определять возраст горных пород и метеоритов (рений-осмиевый метод). Метод не получил широкого распространения из-за низких концентраций изотопов Re и Os и большого периода полураспада 187Re и применяется, в основном, при космохимических исследованиях.

Согласно классификации Гольдшмидта, Re и Os относятся к числу сидерофильных элементов. Основным минералом-концентратором является молибденит, где ReS2 изоструктурен MoS2. Используется для определения возраста минералов, метеоритов, и датирования молибденитовых месторождений.

Таблица изотопов

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания

Ссылки 
 С. С. Коровин, В. И. Букин, П. И. Федоров, А. М. Резник. Редкие и рассеянные элементы: Химия и технология. Том 3 / Под общ. ред. С. С. Коровина. М., МИСИС, 2003
 Массы изотопов: G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot и O. Bersillon, Nucl. Phys. A729:3-128 (2003) Ame2003 Atomic Mass Evaluation.
 Состав изотопов и стандартные атомные массы: J. R. de Laeter et al. Pure Appl. Chem. 75, No. 6, 683—800, (2003) Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). и Atomic Weights Revised (2005).
 Период полураспада, спин, данные по изомерам получены из следующих источников:
 G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot и A. H. Wapstra, Nuc. Phys. A729:3-128 (2003) The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties.
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Информация получена из NuDat 2.1 database, сентябрь 2005.
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden в CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, онлайн версия. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). глава 11, таблица изотопов.

Изотопы
Рений